Gferet ist der Ortsname von

in Deutschland:
 Gferet (Miltach), Ortsteil der Gemeinde Miltach, Landkreis Cham, Bayern
 Gferet (Runding), Ortsteil der Gemeinde Runding, Landkreis Cham, Bayern

in Österreich:
 Gferet (Gemeinde Meggenhofen), Ortschaft der Gemeinde Meggenhofen, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich

Siehe auch:
 Gfehret
 Gferedt